Ľutina, een Slowaakse gemeente
 Lutina (Corsica), een Corsicaans gehucht in de gemeente Poggio-Marinaccio